Волошка (Centauréa) — рід трав'янистих рослин родини Айстрових, або Складноцвітних. Включає в себе близько 300—550 видів.
 Волошка — представниця народу волохів.
 2Б9 «Волошка» () — радянський автоматичний міномет калібру 82 мм.

Топонім 

Воло́шка () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Волошка — річка в Архангельській області.
 Волошка — присілок у складі Каргопольського району Архангельської області.
 Волошка — селище в Коноському районі Архангельської області.

Інше 
 Таня Волошка — псевдонім Олександер Тетяни (1937) — української поетеси, журналістки.